Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin d'Umag qui se déroule du 21  au .

Faits marquants 
 Pablo Cuevas remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Tommy Robredo, alors qu'il avait dû jouer les qualifications. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Lukáš Rosol s'imposent en finale face à Dušan Lajović et Franko Škugor. Il s'agit du  en double pour Čermák et du  pour Rosol.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Umag
Sport en Croatie en 2014
Tennis en juillet  2014